Dronning Ingeborg kan henvise til flere dronninger med dette navn:

 Ingeborg af Danmark (1174–1236) – dronning af Frankrig 1193–1196 og 1213–1236
 Ingeborg af Danmark (ca. 1244–1287) – dronning af Norge 1263–1280
 Ingeborg af Sverige (død 1319) – dronning af Danmark 1296–11319

Se også 
 Ingeborg
 Prinsesse Ingeborg
 Ingeborg af Danmark